Val 2009 kan syfta på:

Biskopsvalet i Borgå stift 2009 (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)
Europaparlamentsvalet 2009
Alltingsvalet i Island 2009
Presidentvalet i Chile 2009–2010
Parlamentsvalet i Grekland 2009
Parlamentsvalet i Indien 2009
Presidentvalet i Iran 2009
Kyrkovalet 2009 (Svenska kyrkan)
Presidentvalet i Litauen 2009
Stortingsvalet i Norge 2009
Parlamentsvalet i Portugal 2009
Förbundsdagsvalet i Tyskland 2009